Glacis United Football Club é um clube de futebol de Gibraltar, fundado em 1965 e é membro da associação de Futebol de Gibraltar (GFA). O clube compartilha o Estádio Victoria com todos os outros times do território. Possui duas equipes principais para disputar a Campeonato Gibraltino de Futebol e duas equipes reservas. Também tem outras 5 equipes juniores que disputam as ligas de base da GFA.

Títulos 
Gibraltar Premier Division(17):1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1981, 1982, 1983, 1985, 1989, 1997, 2000.

Rock Cup(5):1974-75, 1980-81, 1981-82, 1996-97, 1997-98

Pepe Reyes Cup(2):2000, 2005

Clubes de futebol de Gibraltar